Аоме има више значења:

 Општина Аоме (Синалоа), општина у савезној држави Синалоа у Мексику
 Аоме (Аоме, Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику